Сидоренко Петро Іванович (1907–1985) — військовик-артилерист, Герой Радянського Союзу (1945).
 Сидоренко Петро Миколайович ( 1928) — український скульптор.
 Сидоренко Петро Семенович (1926–2007) — український живописець і графік.